Tomas (apostel)
Tomas (cycloon)
Tomas (personage)
Tomaš, plaats in Kroatië
Thomas (doorverwijspagina)